Voleybol 1. Ligi 2014-2015 – torneo di pallavolo femminile
 Voleybol 1. Ligi 2014-2015 – torneo di pallavolo maschile